Taquary kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquarituba (ort), São Paulo, 
 Taquari (ort), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar